

Geografia

Filippine
 Bonifacio – municipalità nella provincia di Misamis Occidental

Francia
 Bonifacio – comune della Corsica

Onomastica
 Bonifacio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Nome
 Bonifacio – comes dell'Impero romano e governatore della diocesi d'Africa
 Bonifacio – monaco, vescovo e santo tedesco, apostolo della Germania
 Bonifacio – vescovo di Novara
 Bonifacio – vescovo di Parenzo
 Bonifacio da Canossa – politico italiano del Medioevo
 Bonifacio di Canossa – conte di Mantova
 Bonifacio di Tarso – martire cristiano
Cognome
 Andrea Bonifacio – dirigente sportivo e calciatore italiano
 Andrés Bonifacio – rivoluzionario filippino
 Antonio Bonifacio – attore, sceneggiatore e regista italiano
 Domingos Bonifácio – cestista angolano
 Ezequiel Bonifacio – calciatore argentino
 Francesco Bonifacio – presbitero cattolico italiano, beato per la Chiesa cattolica
 Francesco Paolo Bonifacio – politico, giurista e accademico italiano
 Giovanni Bonifacio – scrittore, giurista e storiografo italiano 
 Giovanni Bernardino Bonifacio – umanista italiano
 Natale Bonifacio – intagliatore e incisore dalmata
 Sara Bonifacio – pallavolista italiana

Altro
 Bonifacio – famiglia nobile napoletana

Pagine correlate

 Bonifacio I
 Bonifacio II
 Bonifacio del Monferrato
 Papa Bonifacio
 San Bonifacio
 Bonifatius
Bonifaci